Die Abkürzung NWZ steht für:

 Nationale Wertungszahl, ehemaliges Wertungssystem der DDR für Schachspieler
 Neue Württembergische Zeitung für den Landkreis Göppingen
 Nordwest-Zeitung in Oldenburg
 Nordwestzentrum in Frankfurt am Main

NWZ